Аладино — название населённых пунктов в России:

 Аладино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Аладино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Аладино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Аладино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.